Одрѐ Тоту̀ () е френска актриса, родена на 9 август 1976 г. в Бомон.

Биография

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Френски актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на награда Сезар
Носители на награда Люмиер
Носители на ордена на Почетния легион
Хора от Оверн-Рона-Алпи